Јелена Карађорђевић (Цетиње, 23. октобар/4. новембар 1884 — Ница, 16. октобар 1962) је била ћерка краља Петра I и Зорке, кћери црногорског краља Николе I.

Била је старија сестра принчева Ђорђа и Александра, каснијег краља Александра I. Јелена била је сестричина Анастасије Петровић, супруге великог кнеза Николаја Николајевича Млађег, унука цара Николаја I, и Милице Петровић, супруге великог кнеза Петра Николајевича, исто унука Николаја I; обе су упознале Распућина са царицом Александром. Јелена се удала за принца Ивана Константиновича и била је позната као принцеза Јелена Петровна.

Поред млађег брата Ђорђа је једини члан династије Карађорђевић којој одлуком Председништва президијума народне скупштине ФНРЈ није одузето држављанство, ни конфискована имовина.

Биографија 

Јелена је била ћерка краља Србије Петра I и принцезе Зорке, најстарије ћерке краља Црне Горе Николе I, и најстарија сестра престолонаследника Ђорђа и Александра Карађорђевић. После ране смрти њене мајке Зорке одрасла је већином код њених тетака Анастасије и Милице. Ишла је у интернат манастира Смолни. Постала је добра пријатељица велике кнегиње Олге, најстарије ћерке цара Николаја II. При једном посетом њене тетке Јелене Петровић, супруге италијанског краља Виктора Емануела III, упознала је Ивана Константиновича, за ког се верила  и удала 1911. године. Јелена је студирала медицину на универзитету у Санкт Петербургу, све док није родила њено прво дете, сина Всеволда Ивановича. Годину дана касније, 1915, родила је ћерку Јекатарину Ивановну.

У фебруару 1917. године настала је у Русији привремена влада под кнезом Григорија Лавова. Цар Николај -{II}- дао је оставку, затим су бољшевици преузели власт након Октобарске револуције. Јеленин супруг, велики кнез Иван, прогнан је од бољшевика прво у Киров, затим у Јекатеринбург и најзад у Алапајевск. Јелена је пратила свог супруга, који је заједно са Јелисаветом Фјодоровном, Константином Константиновичем и Игором Константиновичем убијен од стране бољшевика. Њихова тела бачена су у један рудник и тек неколико месеци касније сахрањена су на једном православном гробљу у Пекингу (гробље је уништено касније у доба кинеске културне револуције).

Пре своје смрти Иван је замолио Јелену да се врати њиховој деци која су била код Јеленине заове. На путу бољшевици су заробили Јелену. У октобру 1918 шведске дипломате су добили дозволу да приме у Шведску Јеленину заову са њеном и Јеленином децом. Јелена је даље остала заробљена, све док је нису пронашли норвешки дипломати. Пребачена је у Кремљ да би 1919. добила дозволу да отпутује за Шведску. Јелена се са децом преселила у Ницу у Француској где је остала до краја живота. Није се више удавала.

Титуле и признања 
 4. новембар 1884 - 15. јун 1903: Њено Светло Височанство кнегиња Јелена Карађорђевић.
 15. јун 1903 - 11. август 1911: Њено Краљевско Височанство кнегиња Јелена Карађорђевић од Србије.
 11. август 1911 - 16. октобар 1962: Њено Краљевско Височанство кнегиња Јелена Петровна од Русије.

Одликовања 
 , Крст Милосрђа, Краљевина Србија
 , Орден Свете Катарине Велики Крст, Руска Империја

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Занимљивости 
 Деда јој је био краљ Црне Горе, теча и брат од тетке краљеви Италије, а тетка краљица Италије.

Види још 
 Кладенац принцезе Јелене

Референце

Спољашње везе 

 Прогон кнегиње Јелене („Вечерње новости“, 24. децембар 2007)
 Јелена Карађорђевић очарала двор Романових („Вечерње новости“, 27. август 2014)
 Трагична судбина принцезе Јелене Карађорђевић (9. јул 2017)
 Кнегиња Јелена Карађорђевић (мастер рад) 
 ПРИНЦЕЗА ЈЕЛЕНА, КАО ОД ЗЛАТА ЈАБУЧИЦА: Изузетна биографија ћерке краља Петра Првог и супруге руског кнеза Ивана Константиновича Романова („Вечерње новости”, 25. децембар 2022)

Рођени 1884.
Умрли 1962.
Цетињани
Јелена
Романови
Срби у Русији